George Dixon peut désigner :
 George Dixon (1755?–1800), officier de marine Britannique et explorateur ;
 George Washington Dixon (1801?-1861), chanteur américain ;
 George Dixon (homme politique) (1820-1898), homme politique britannique ;
 George Henry Dixon (1860-1940), entraîneur de rugby à XV néo-zélandais ;
 George Dixon (1870–1908), boxeur canadien ;
 George Martin Dixon (1901–1991), joueur de rugby à XV américain ;
 George Dixon (1932-1990), joueur de football canadien.